Kusk ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Kusk Jensen (1866–1936), dänischer Sachbuchautor
 Kasper Kusk (* 1991), dänischer Fußballspieler
 Søren Kusk (* 1960), dänischer Fußballtrainer

siehe auch
 Kuske